Wale steht für:

 Wale (Cetacea), eine Ordnung der Säugetiere
 Wale (Burganlage), eine kleine Turmburg oder ein Burgstall
 Wale (Rapper), einen US-amerikanischen Musiker
 Wale (Stadt), eine Stadt in Georgien

Wale ist der Familienname oder ein Namensteil folgender Personen:
 Getnet Wale (* 2000), äthiopischer Hindernisläufer
 Johann Rode von Wale († 1511), Erzbischof von Bremen, siehe Johann III. (Bremen)
 Jonathan Wale (* 1991), schottischer Radsportler 
 Matthew Wale (* 1968), Politiker der Salomonen
 Royden Samuel Wale (1906–1952), britischer Botaniker
 Thomas Wale (1303–1352), englischer Ritter

Siehe auch:
 (2089) Cetacea, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Wahle
 Waele